Спарки ():
 Спарки — торговая марка электроинструмента.
 Спарки — кличка собаки, эпизодического персонажа американского мультсериала «Южный парк».
 Спарки — кличка собаки, главный герой американского мультфильма «Франкенвини», 2012 год.
 Спарки (настоящее имя Чарльз Монро Шульц; 1922—2000) — американский художник-карикатурист.